Tre Kaze ima više značenja:
 Tre Kaze (Modena)
 Tre Kaze (Sijena)
 Tre Kaze (Vičenca)